Біянка (річка) — невелика річка в Кропивницькому, ліва притока річки Інгул (басейн Південного Бугу).
 Біянка (село) — село в Ашинському районі Челябінської області Російської Федерації.

Багатозначні топоніми